Ка́рлос Андре́с Ру́а Фло́рес (; 21 мая 1992, Барранкилья) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Пасто».

Биография 
Футболом Карлос Руа занимался с 6 лет, а свою футбольную карьеру он начинал в клубах «Талео» и «Галлегол». В июле 2011 года Карлос Руа присоединился к юрмальскому «Спартаку», с которым в этом же году завоевал путёвку в Высшую лигу Латвии.

В начале 2012 года он побывал на просмотре в польском клубе «Лехия» из Гданьска, но в итоге вернулся обратно в «Спартак».

Летом 2012 года Карлос Руа вместе с одноклубниками Давидом Кортесом и Хайро Москерой отправились на просмотр в белгородский «Салют», в котором Карлос Руа остался до конца года на правах аренды.

В январе 2013 года Карлос Руа подписал контракт с клубом «Спартак-Нальчик».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Льянерос» Вильявисенсио
Игроки ФК «Депортиво Пасто»